Erik Rosenkrantz er navnet på flere personer:
 Erik Rosenkrantz (1612-1681) til Rosenholm – dansk gehejmeråd
 Erik Axelsen Rosenkrantz til Landting, Glimmingehus og Ørupgård (1516-1591) – dansk adelsmand
 Erik Nielsen Rosenkrantz (ca. 1447 – ca. 1505) – dansk professor
 Erik Ottesen Rosenkrantz (1427-1503) til Bjørnholm (nuv. Høegholm) – dansk adelsmand
 Erik Ottesen Rosenkrantz (1519-1575) til Valsøgård, Arreskov og Kjærstrup – dansk rigsråd

Erik